Indianapolis 500 1940 je bila osemindvajseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1940.

Rezultati

1940 v športu
1940